Divergentie (meteorologie), lucht die vanaf een bepaalde plaats wordt verwijderd in verscheidene richtingen;
 Divergentie (oogmotoriek), het van elkaar af bewegen van de beide ogen.
 Divergentie (optica), een eigenschap van een lichtbundel in de optica;
 Divergentie (psychologie), een manier van creatief denken;
 Divergentie (vectorveld), een eigenschap van een vectorveld in de wiskunde;
 Divergentie (wiskunde), een eigenschap van een rij of functie in de wiskunde;
 Divergente evolutie, een verschil in ontwikkeling vanuit gemeenschappelijke voorouders;
 in de platentektoniek spreekt men van een divergente plaatgrens als twee tektonische platen uit elkaar bewegen;
 Divergentie in de rechtspraak, wanneer verschillende rechters tegenstrijdige uitspraken doen

 Divergent, doorverwijspagina voor Engelstalige vertaling van "divergentie"